Rogan ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Rogan (* 1966), nordirischer Fußballspieler
 Beth Rogan (1931–2015), britische Schauspielerin
 Bullet Rogan (1893–1967), US-amerikanischer Baseballspieler
 Dennis Rogan, Baron Rogan (* 1942), nordirischer Politiker
 Eugene L. Rogan (* 1960), US-amerikanischer Historiker
 James E. Rogan (* 1957), US-amerikanischer Politiker
 Joe Rogan (* 1967), amerikanischer Stand-up-Comedian, Mixed-Martial-Arts-Kommentator, Podcast-Produzent und Unternehmer
 John William Rogan (1865–1905), zweitgrößter Mensch der Medizingeschichte
 Manja Rogan (* 1995), slowenische Fußballnationalspielerin
 Markus Rogan (* 1982), österreichischer Schwimmer